Malvezzi est un nom de famille italien :
 Cristofano Malvezzi (1547-1599), organiste et compositeur ; 
 Settimio Malvezzi (1817-1887), ténor italien ; 
 Vincenzo Malvezzi Bonfioli (1715-1775), cardinal italien ;
 Virgilio Malvezzi (1595-1654), historien et essayiste, soldat et diplomate ;

Voir aussi 
 
 Palais Malvezzi Campeggi à Bologne.

Patronyme italien